Добровлянська сільська рада — Івано-Франківська область, Калуський район
 Добровлянська сільська рада — Івано-Франківська область, Тисменицький район